Lo stadiometro è uno strumento di misura che serve a misurare la statura ed è composto da una barra verticale graduata in millimetri e da una branca mobile perpendicolare alla barra e scorrevole su di essa.

Voci correlate 
 Statura

Anatomia umana